DZI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Codazzi (Colombia)